Qilalukkat bezeichnet:
 Qilalukkat (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qilalukkat (Bucht, Arfersiorfik), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qilalukkat (Bucht, bei Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland